Bolhuis ist der Familienname folgender Personen:
 André Bolhuis (* 1946), niederländischer Hockeyspieler
 Marjolein Bolhuis-Eijsvogel (* 1961), niederländische Hockeyspielerin